Het hoogspringen voor de vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats van donderdag 18 augustus tot en met zaterdag 20 augustus 2016. Regerend olympisch kampioene was Anna Tsjitsjerova uit Rusland, die haar titel in Rio de Janeiro niet kon verdedigen door de schorsing van de Russische atleten door het IOC. De wedstrijd bestond uit een kwalificatieronde, waar atletes in drie pogingen bij drie verschillende hoogtes bij de beste twaalf deelneemsters moesten komen om een plaats in de finale af te dwingen. De kwalificatie-eis was een hoogte van 1,94 meter; dat werd door achttien atletes gehaald, die allemaal doorgingen naar de finale. In de finale kreeg iedere hoogspringer opnieuw drie pogingen per hoogte. De Spaanse Ruth Beitia won het goud met een hoogte van 1,97 meter, even hoog als drie andere atletes, die achterbleven door meer foutsprongen.

Een x in onderstaand overzicht duidt op een mislukte sprong, o betekent een geslaagde sprong; – staat in het overzicht wanneer een atlete een bepaalde hoogte oversloeg.

Uitslagen

Kwalificatieronde

Finale 

Vrouwen Hoogspringen